Алисово — название населённых пунктов в России:

 Алисово — деревня в Фатежском районе Курской области.
 Алисово — село в Задонском районе Липецкой области.
 Алисово — село в Переволоцком районе Оренбургской области.
 Алисово — деревня в Колпнянском районе Орловской области.
 Алисово — деревня в Малоархангельском районе Орловской области.
 Алисово — деревня в Свердловском районе Орловской области.
 Алисово — село в Хотынецком районе Орловской области.